Amerikai Egyesült Államok
 Rabb (Alabama)
 Rabb (Texas)